Runow steht für:
 Runow (Bülow), Ortsteil von Bülow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Klaus-Dietrich Runow (* 1955), deutscher Arzt, Umweltmediziner und Autor
 Pawel Runow (* 1976), ukrainischer Akkordeonspieler

Siehe auch:
 Klein Runow
 Runowo (Potęgowo) (Groß Runow)